Ixtlahuacán, dans l'État de Colima ;
 Ixtlahuacán de los Membrillos, dans l'État de Jalisco ;
 Ixtlahuacán del Río, dans l'État de Jalisco.